Festa - um evento social

Música
 Festa (álbum de Cheiro de Amor)
 Festa (álbum de Eliana)
 Festa (álbum de Ivete Sangalo)
 Festa (álbum de Sampa Crew)
 Festa (álbum de Xuxa)
 Festa (canção de Ivete Sangalo)
 Festa (canção de David Carreira)

Cinema
 Festa (filme) - produção brasileira (1989) com Antônio Abujamra